Калдера има више значења:

 Калдера
 Калдера (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Калдера (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику